Sylvan Lake ist der Name folgender

Orte:
 Sylvan Lake (Alberta), Stadt im Red Deer County, Alberta, Kanada
 Sylvan Lake (Michigan), Stadt im Oakland County, Michigan, Vereinigte Staaten
 Sylvan Lake (Beekman), Weiler in Beekman, Dutchess County, New York, Vereinigte Staaten

Seen:

in Kanada:
 Sylvan Lake (See, Alberta), entwässert über den Sylvan Creek

in den Vereinigten Staaten:
 Sylvan Lake (Colorado) in Colorado 
 Sylvan Lake (Indiana), entwässert über den Elkhart River
 Sylvan Lake (Minnesota) im Einzugsbereich des Crow Wing River, Minnesota
 Sylvan Lake (New York) in Beekman, Dutchess County, New York
 Sylvan Lake (South Dakota) in den Black Hills, vom Sunday Gulch Creek durchflossen

in Neuseeland:
 Lake Sylvan, See im Queenstown-Lakes District in der Region Otago